Чемпіонат Азербайджану з футболу 2022—2023 — 31-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Перша фаза

Друга фаза

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Офіційний сайт ПФЛ — Професійної Футбольної Ліги Азербайджану 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2022—2023
Азербайджан
Азербайджан
2022 в азербайджанському спорті
2023 в азербайджанському спорті